O Campeonato Regional (ou Insular) do Fogo de 2016-17 foi a epoca de Associação Regional de Fogo de Futebol (ARFF), competição de futebol. O temporada iniciado em 26 de novembro e terminou em 23 de abril.  O número de clubes de temporada foi 20, dez em Primeira e Segunda Divisões.  A época futebolista arranca em outubro.

O campeão do torneio foi o Vulcânicos conqustou o nove título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016 em maio, o clube terminou com 45 pontos com 14 vences e 66 gols.

Foi o último tempo de Segunda Divisão com 10 clubes.

Clubes

Primeira Divisão
 ABC de Patim
 Académica do Fogo
 Baxada
 Botafogo FC
 Cutelinho FC
 Juventude
 Nô Pintcha
 Spartak D'Aguadinha
 Valência
 Vulcânicos

Segunda Divisão
Atlântico
Atlético do Fogo
Brasilim
Desportivo de Cova Figueira
Esperança
 Grito Povo
Luzabril
Nova Era
 Parque Real
 União de São Lourenço

Resumo da Temporada
A edição 2016-17 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Vulcànicos.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
Grupo A:
Nova Era (5 vences, 1 empates, 1 derrotas, 32 gols scored 16 pontos)
União de São Lourenço

Grupo B:
Grito Povo
Atlético Mosteiros

Fase final
1a, campeão: Nova Era (6 vences (todos os jogos), 19 gols, 18 ponts) - total: 11 vences, 1 empate e derroto, 41 gols, 35 pontos)
2a: Atlético Mosteiros - promovidado
3a - Grito Povo
4a - União do São Lourenço

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Valência
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|5 de Julho
|26 de novembro
|14:00
|-align=center
|Baxada
|2 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|5 de Julho
|26 de novembro
|16:00
|-align=center
|Cutelinho
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Vulcânico
|Francisco José Rodrigues
|26 de novembro
|16:00
|-align=center
|ABC
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Spartak
|5 de Julho
|27 de novembro
|14:00
|-align=center
|Juventude
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|5 de Julho
|27 de novembro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Spartak
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|5 de Julho
|3 de dezembro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|1 - 0
|Botafogo
|5 de Julho
|3 de dezembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|2 - 0
|ABC
|Francisco José Rodrigues
|3 de dezembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|2 - 1
|Valência
|5 de Julho
|4 de dezembro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Baxada
|4 - 2
|Juventude
|5 de Julho
|4 de dezembro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 3
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|6 - 3
|Baxada
|5 de Julho
|10 de dezembro
|14:00
|-align=center
|ABC
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 de Julho
|10 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Cutelinho
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|Francisco José Rodrigues
|10 de dezembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|3 - 0
|Nô Pintcha
|5 de Julho
|11 de dezembro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Spartak
|1 - 0
|Juventude
|5 de Julho
|11 de dezembro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 4
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Juventude
|0 - 6
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|5 de Julho
|17 de dezembro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|2 - 0
|Spartak
|5 de Julho
|17 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Nô Pintcha
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Valência
|Francisco José Rodrigues
|17 de dezembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|4 - 0
|ABC
|5 de Julho
|18 de dezembro
|14:00
|-align=center
|Baxada
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|5 de Julho
|18 de dezembro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 5
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|ABC
|5 - 2
|Valência
|5 de Julho
|22 de dezembro
|14ː00
|-align=center
|Baxada
|0 - 10
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 de Julho
|22 de dezembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|1 - 0
|Spartak
|5 de Julho
|23 de dezembro
|14:00
|-align=center
|Juventude
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|5 de Julho
|23 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Cutelinho
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|Francisco José Rodrigues
|23 de dezembro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 6
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Spartak
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Baxada
|5 de Julho
|7 de janeiro
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|3 - 0
|ABC
|5 de Julho
|7 de janeiro
|16ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|3 - 1
|Juventude
|Francisco José Rodrigues
|7 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|3 - 1
|Nô Pintcha
|5 de Julho
|8 de janeiro
|14ː00
|-align=center
|Botafogo
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Valência
|5 de Julho
|8 de janeiro
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 7
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Juventude
|1 - 6
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 de Julho
|21 de janeiro
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|4 - 0
|Nô Pintcha
|5 de Julho
|21 de janeiro
|16ː00
|-align=center
|Cutelinho
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|Francisco José Rodrigues
|21 de janeiro
|16:00
|-align=center
|Baxada
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|ABC
|5 de Julho
|22 de janeiro
|14ː00
|-align=center
|Spartak
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|5 de Julho
|22 de janeiro
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 8
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Botafogo
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Spartak
|5 de Julho
|28 de janeiro
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|ABC
|5 - 2
|Juventude
|5 de Julho
|28 de janeiro
|16ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|5 - 1
|Baxada
|Francisco José Rodrigues
|28 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|1 - 0
|Cutelinho
|5 de Julho
|29 de janeiro
|14ː00
|-align=center
|Vulcânico
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Académica Fogo
|5 de Julho
|29 de janeiro
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 9
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Botafogo
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 de Julho
|11 de fevereiro
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|5 - 1
|Juventude
|5 de Julho
|11 de fevereiro
|16ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|3 - 1
|Spartak
|Francisco José Rodrigues
|11 de fevereiro
|16ː00
|-align=center
|ABC
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|5 de Julho
|12 de fevereiro
|14ː00
|-align=center
|Baxada
|1 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|5 de Julho
|12 de fevereiro
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 10
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|6 - 0
|Valência
|5 de Julho
|18 de fevereiro
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|4 - 0
|Baxada
|5 de Julho
|18 de fevereiro
|16ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|6 - 1
|Juventude
|Francisco José Rodrigues
|18 de fevereiro
|16ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|1 - 0
|Cutelinho
|5 de Julho
|19 de fevereiro
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Spartak
|2 - 0
|ABC
|5 de Julho
|19 de fevereiro
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 11
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|ABC
|2 - 1
|Nô Pintcha
|5 de Julho
|25 de fevereiro
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|1 - 0
|Académica Fogo
|5 de Julho
|25 de fevereiro
|16ː00
|-align=center
|Cutelinho
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Spartak
|Francisco José Rodrigues
|25 de fevereiro
|16ː00
|-align=center
|Valência
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 de Julho
|26 de fevereiro
|14ː00
|-align=center
|Juventude
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Baxada
|5 de Julho
|26 de fevereiro
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 12
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Baxada
|1 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|5 de Julho
|11 de março
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|2 - 1
|ABC
|5 de Julho
|11 de março
|16ː00
|-align=center
|Nô Pintcha
|1 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|Francisco José Rodrigues
|11 de março
|16ː00
|-align=center
|Botafogo
|2 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|5 de Julho
|12 de março
|14ː00
|-align=center
|Juventude
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Spartak
|5 de Julho
|12 de março
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 13
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|3 - 0
|Juventude
|5 de Julho
|18 de março
|14ː00
|-align=center
|Spartak
|1 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 de Julho
|18 de março
|16ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|10 - 0
|Baxada
|Francisco José Rodrigues
|18 de março
|16ː00
|-align=center
|Valência
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|5 de Julho
|19 de março
|14ː00
|-align=center
|ABC
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Botafogo
|5 de Julho
|19 de março
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 14
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|2 - 1
|ABC
|5 de Julho
|25 de março
|14ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|8 - 1
|Baxada
|5 de Julho
|25 de março
|16ː00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|3 - 0
|Cutelinho
|Francisco José Rodrigues
|25 de março
|16:00
|-align=center
|Spartak
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|5 de Julho
|26 de março
|14ː00
|-align=center
|Botafogo
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Juventude
|5 de Julho
|26 de março
|16ː00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 15
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Baxada
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Spartak
|5 de Julho
|1 de abril
|14:00
|-align=center
|ABC
|bgcolor=#D0E7FF|3 - 3
|Académica Fogo
|5 de Julho
|1 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|2 - 1
|Vulcânico
|Francisco José Rodrigues
|1 de abril
|16:00
|-align=center
|Juventude
|1 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|5 de Julho
|2 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|2 - 1
|Botafogo
|5 de Julho
|2 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 16
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|10 - 0
|Juventude
|5 de Julho
|8 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|4 - 0
|Cutelinho
|5 de Julho
|8 de abril
|16:00
|-align=center
|Nô Pintcha
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|Francisco José Rodrigues
|8 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|ABC
|3 - 1
|Baxada
|5 de Julho
|9 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|5 - 1
|Spartak
|5 de Julho
|9 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 17
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Spartak
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Botafogo
|5 de Julho
|15 de abril
|14:00
|-align=center
|Juventude
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|ABC
|5 de Julho
|15 de abril
|16:00
|-align=center
|Cutelinho
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|Francisco José Rodrigues
|15 de abril
|16:00
|-align=center
|Baxada
|4 - 11
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|5 de Julho
|16 de abril
|14:00
|-align=center
|Académica Fogo
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Vulcânico
|5 de Julho
|16 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 18
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vulcânico
|5 - 0
|Botafogo
|5 de Julho
|22 de abril
|14:00
|-align=center
|Juventude
|2 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Valência
|5 de Julho
|22 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Cutelinho
|1 - 0
|ABC
|Francisco José Rodrigues
|22 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Spartak
|2 - 0
|Nô Pintcha
|5 de Julho
|23 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Fogo
|14 - 0
|Baxada
|5 de Julho
|23 de abril
|16:00
|}</center>

Evolução dos posições

EstatísticasMelhor vitória:''': Académica Fogo 14-0 Baxada (23 de abril)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Fogo de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Fogo
Fogo
Fogo
Década de 2010 em Fogo (Cabo Verde)